Mesjaz ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Andrejewitsch Mesjaz (* 1936), russisch-sowjetischer Physiker
 Wadim Gennadijewitsch Mesjaz (* 1964), russisch-sowjetischer Physiker, Dichter, Schriftsteller und Publizist